Черемисская — название населённых пунктов в России:

 Черемисская — деревня в Котельничском районе Кировской области.
 Черемисская — деревня в Межевском районе Костромской области.
 Черемисская — деревня в Каменском городском округе Свердловской области.

См. также 
 Черемисские войны